Евге́ния Ивано́ва:
 Иванова, Евгения Андреевна (род. 1987) — российская ватерполистка.
 Иванова, Евгения Николаевна (1889—1973) — советский учёный, почвовед.